Karl von Lanckoroński-Brzezie ist der Name folgender Personen:

* Karl von Lanckoroński-Brzezie (1799–1863), österreichischer Oberstkämmerer 
 Karl Graf Lanckoroński(-Brzezie), (1848–1933), österreichischer Kunstsammler, Mäzen, Forschungsreisender, siehe Karl Lanckoroński